Farsta kan syfta på:

 Farsta gård – en gård från 1384  i stadsdelen Farsta Strand i södra Stockholm
 Farsta stadsdelsområde – ett stadsdelsområde i Stockholms kommun 1997–
 Farsta – en stadsdel i söderort i Farsta stadsdelsområde
 Farsta (tunnelbanestation) – en station inom Stockholms tunnelbana
 Farsta Centrum – ett köpcentrum beläget i stadsdelen Farsta
 Farsta distrikt – ett distrikt i Stockholms kommun och Stockholms län 2016–
 Farsta församling – en församling i Enskede kontrakt i Stockholms stift 1957–
 Farsta (postort) – en postort i Söderort inom Stockholms kommun samt del av Huddinge kommun och inrättades 1957
 Farsta, Gustavsberg – ett gods i Gustavsberg, Värmdö kommun
 Farsta säteri – en tidigare sätesgård i Ytterjärna socken i Södertälje kommun

Se även
Farstalandet
Farstanäset
Farstaviken